Lövön kan syfta på:

 Lövön, Bohuslän – en ö i Solberga socken i södra Bohuslän
 Lövön, Västerbotten – en del av tätorten Holmsund i Umeå kommun ursprungligen en ö
 Lövön, Pernå – en ö i Nyland, Finland
 Lövön, Lovisa – en ö i Nyland, Finland

Se även
 Lövöns dämningsområde – en sjö i Strömsunds kommun i Jämtland
 Lövö (olika betydelser)